Lista dos famosos e notáveis jogadores que jogaram para o Fútbol Club Barcelona:

Lista de Jogadores

Ver também 
 Fútbol Club Barcelona

Ligações externas 
 Notáveis Jogadores- Site Oficial

Futebolistas
 
Barcelona